Oscar Di Maio (1887-1947) – attore e autore teatrale italiano
 Oscar Di Maio (1959) – pseudonimo di Oscar Paolozzi, attore, comico e conduttore televisivo italiano